

Patronyme
 Karim Boudjema, (1957- ), est un chirurgien français.
 Karim Boudjema, (1988- ), est joueur de football franco-algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme